Evan King e Julian Lenz erano i detentori del titolo, ma solo King ha scelto di difendere il suo titolo, in coppia con Jan Zieliński.

In finale Tomás Martín Etcheverry / Renzo Olivo hanno sconfitto Luis David Martínez / David Vega Hernández con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (ritirati)
  Luis David Martínez /  David Vega Hernández (finale)

  Sriram Balaji /  Ramkumar Ramanathan (semifinale)
  James Cerretani /  Zdeněk Kolář (primo turno)

Wildcard 

  Franco Agamenone /  Omar Giacalone (quarti di finale, ritirati)
  Jacopo Berrettini /  Flavio Cobolli (quarti di finale)

  Marco Bortolotti /  Luca Vanni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Outdoor VII 2021